Luigi Bossi, detto "Aloisino" (+ 1453) – nobile milanese
 Luigi Bossi Visconti (1758-1835) – archivista, bibliotecario, letterato e politico italiano
 Luigi Bossi (1823-1870) – militare e patriota italiano
 Luigi Bossi (1771-1842) – prelato
 Luigi Maria Bossi (1859-1919) – ginecologo e politico italiano